

Topònims 
 A Alemanya:
Altheim (Biberach), un municipi al districte de Biberach, Baden-Württemberg
Altheim (Alb), un municipi al districte d'Alb-Donau, Baden-Württemberg
Altheim (Ehingen), un municipi al districte d'Alb-Donau, Baden-Württemberg
 Altheim (Àustria), una població a Àustria

Persones 
 Franz Altheim (1898–1976), un acadèmic alemany